Фарнон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фарнон, Роберт (1917—2005) — канадский и британский музыкант, композитор и дирижер, трубач.
 Фарнон, Чармион Энн (более известна как Чармиан Карр; 1942—2016) — американская актриса и певица.